Aleksander Genadjevič Koreškov (), kazahstanski hokejist, * 28. oktober 1968, Ust-Kamenogorsk, Kazahstan.

Koreškov je večino kariere igral za kazahstanske kluba Torpedo Ust-Kamenogorsk in Barys Astana, dvanajst sezon tudi za ruski klub Metallurg Magnitogorsk. V končnici sezone 2000/01 je bil najboljši strelec ruske lige, v sezoni 2005/06 pa najboljši podajalec ruske 2. lige. S klubom Metallurg Magnitogorsk je osvojil naslov ruskega prvaka v sezonah 1999/00 in 2000/01, v sezonah 1999/00 in 2000/01 pa tudi naslov prvaka evropske lige.

Za kazahstansko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je dosegel štiri gole in sedem podaj na dvanajstih tekmah, osmih svetovnih prvenstvih, od tega štirih elitne divizije, ter na kvalifikacijah za nastop na Zimskih olimpijskih igrah 2010.

Pregled kariere 

|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Sovjetska 2. liga
| 89/90
|
| 27
| 5
| 3
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Sovjetska 2. liga
| 90/91
|
| 39
| 13
| 3
| 16
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Ruska liga
| 91/92
|
| 36
| 9
| 13
| 22
|
| 6
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 5
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Ruska liga
| 92/93
|
| 17
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 4
| 10
| 14
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Ruska liga
| 93/94
|
| 33
| 11
| 9
| 20
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 94/95
|
| 44
| 22
| 23
| 45
|
| 12
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 95/96
|
| 47
| 8
| 16
| 24
|
| 8
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 10
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 96/97
|
| 43
| 7
| 20
| 27
|
| 6
|
| 11
| 4
| 5
| 9
|
| 2
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 97/98
|
| 46
| 18
| 21
| 39
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazahstan
| Olimpijske igre
| 98
|
| 7
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 98/99
|
| 42
| 23
| 17
| 40
|
| 6
|
| 16
| 8
| 4
| 12
|
| 4
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 99/00
|
| 36
| 8
| 18
| 26
|
| 10
|
| 12
| 6
| 6
| 12
|
| 4
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Evropska liga
| 99/00
|
| 6
| 3
| 4
| 7
|
| 0
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 00/01
|
| 44
| 17
| 17
| 34
|
| 10
|
| 12
| 5
| 8
| 13
|
| 2
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 01/02
|
| 48
| 18
| 24
| 42
| +12
| 8
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 50
| 14
| 12
| 26
| -14
| 10
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo D1
| 03
|
| 4
| 5
| 5
| 10
| +9
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 57
| 11
| 17
| 28
| +1
| 6
|
| 13
| 2
| 3
| 5
| +1
| 2
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sibir Novosibirsk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 31
| 5
| 4
| 9
| -6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 04/05
|
| 10
| 1
| 4
| 5
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mečel Čeljabinsk
| Ruska 2. liga
| 04/05
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| +4
| 2
|
| 8
| 3
| 2
| 5
| -1
| 4
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Kazahstanska liga
| 05/06
|
| 17
| 6
| 8
| 14
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Ruska 2. liga
| 05/06
|
| 36
| 10
| 32
| 42
| +9
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazahstan
| Olimpijske igre
| 06
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Ruska 2. liga
| 06/07
|
| 45
| 15
| 31
| 46
| +12
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Kazahstanska liga
| 06/07
|
| 15
| 4
| 15
| 19
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 3
| 1
| 4
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Ruska 2. liga
| 07/08
|
| 15
| 0
| 7
| 7
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Barys Astana
| Ruska 2. liga
| 07/08
|
| 34
| 10
| 26
| 36
| +9
| 12
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| +2
| 0
|-
| Barys Astana
| Kontinentalna liga
| 08/09
|
| 43
| 4
| 9
| 13
| +2
| 14
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Kazahstan
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Barys Astana
| Kontinentalna liga
| 09/10
|
| 48
| 7
| 8
| 15
| 
| 18
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 981
| bgcolor="#7FFF00" | 275
| bgcolor="#7FFF00" | 403
| bgcolor="#7FFF00" | 678
| bgcolor="#7FFF00" | +41
| bgcolor="#7FFF00" | 220
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 119
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 41
|}

Glej tudi 
Seznam kazahstanskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Kazahstanski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Kazahstan
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Kazahstanski hokejski reprezentanti
Hokejisti Torpedo Ust-Kamenogorsk
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti Sibir Novosibirsk
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti Mečel Čeljabinsk
Hokejisti Barys Astana